Утрехтская псалтырь (нид. Utrechts Psalter) — памятник средневекового книжного искусства, хранящийся в университетской библиотеке Утрехта (Нидерланды).

Общие сведения 
Утрехтская псалтырь является выдающимся памятником книжного иллюстрирования эпохи Каролингского Возрождения. Она была создана около 820—835 годов в бенедиктинском монастыре Сен-Пьер-д’Овиллер в Шампани и украшена сделанными тушью 166-ю  иллюстрациями. Текст написан на латинском языке. Примерно в это же время в Овильерском аббатстве этими же каллиграфами и художниками было изготовлено и известное Евангелие Эббона. С 1732 года Утрехтская псалтырь хранится в библиотеке университета города Утрехт.

Утрехтская псалтырь является также важным историческим памятником, характеризующим образ жизни и мышления людей каролингской эпохи — в первую очередь благодаря интерпретациям-комментариям, данным изложенным в этой рукописи псалмам.

История и копии 
Полное произведение содержит 108 листов пергамента, размером примерно 13 на 10 дюймов (330 на 250 мм). Страницы формируются из 8 сложенных листов. Вероятно, в начале был портрет, сохранившийся текст начинается с буквицы. Некоторое время считалось, что псалтырь написана в 6 веке в основном из-за использования архаичных условностей в написании. Было высказано предположение, что Утрехтская псалтырь предназначалась как хоровая книга, которую несколько монахов могли читать одновременно во время пения из-за написания заглавными буквами и размера книги; в качестве альтернативы выдвигается предположение, что псалтырь предназначалась для молодых монахов, изучающих псалмы наизусть в группах, что, лучше объясняет количество иллюстраций. Считается, что псалтирь была сделана недалеко от Реймса, так как ее стиль похож на стиль Евангелий Эббона.

Литература 
 Utrecht-Psalter. Im Originalformat der Handschrift 32 aus dem Besitz der Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht. 2 Bände. Graz: Akad. Druck- u. Verlags-Anstalt (Codices selecti phototypice impressi), 1982—1984. Band 1: Vollständige Faksimile-Ausgabe, 216 Seiten, 1982; Band 2: Kommentar von Koert van der Horst, übersetzt aus dem Holländischen von Johannes Rathofer, 108 Seiten, 1982. ISBN 3-201-01207-6
 Koert van der Horst (изд.): The Utrecht Psalter in medieval art: picturing the psalms of David. [… Published in conjunction with the exhibition Het Utrecht Psalter. Middeleeuwse meesterwerken rond een beroemd handschrift Utrecht, Museum Catharijneconvent, 31 August — 17 November 1996] MS’t Goy-Houten 1996. ISBN 90-6194-328-0, ISBN 90-6194-318-3
 Lawrence Nees, "On Carolingian book painters: The Ottoboni Gospels and its Transfiguration Master, " in: The Art Bulletin, Juni 2001, в Find Articles

Ссылки 
 Псалтырь на сайте библиотеки Утрехтского университета 
 Полная репродукция на сайте библиотеки Утрехтского университета 

Рукописи IX века
Псалтыри
Каролингские иллюминированные рукописи
Иллюминированные рукописи по алфавиту
Иллюминированные рукописи IX века